Агри:

 Агри (коммуна) — коммуна во Франции.
 Агри (река) — река в Италии.

См. также 
 Агры — город в Восточной Анатолии, Турция.